Världsmästerskapet i handboll för damer 1993 spelades i Norge under perioden 24 november–5 december 1993. Tyskland vann turneringen före Danmark och Norge.

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Huvudturnering
Lag som spelade i samma grupp i den preliminära omgången har resultaten med sig. Dessa resultat är skrivna i kursiv stil.

Grupp 1

Grupp 2

Placeringsmatcher

Spel om trettonde- till sextondeplats

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Final

Slutställning

Referenser 

1993 i Norge
Handbollssäsongen 1993/1994
Internationella handbollstävlingar i Norge
1993